Belo sur Tsiribihina, auch Belon’i Tsiribihina, ist eine Stadt in Madagaskar und der Hauptort des gleichnamigen Distrikts.

Geografische Lage 
Das ca. 49.400 Einwohner (Stand: 2014) zählende Belo sur Tsiribihina liegt auf 17 m Höhe in der Region Menabe, in der Provinz Toliara, in Westmadagaskar. Der Fluss Tsiribihina liegt südlich des Ortes. Die nächstgelegene größere Stadt ist Morondava. Morondava liegt ca. 100 km südlich von Belo sur Tsiribihina. Der Nationalpark Tsingy de Bemaraha liegt knapp 100 km nördlich von Belo sur Tsiribihina.

Wirtschaft und Infrastruktur 
Die Einwohner, die zu dem Volk der Sakalava gehören, leben zu 60 % von der Landwirtschaft und bauen hauptsächlich Reis, Bohnen, und Kichererbsen an. Weitere 20 % leben von der Viehzucht und jeweils 10 % von Fischerei und dem Dienstleistungsgewerbe.

Verkehr 
Durch Belo sur Tsiribihina führt die Route nationale 8. Zudem hat die Stadt einen eigenen Flughafen.

Klima 
In Belo sur Tsiribihina herrscht tropisches Savannenklima (Aw). Die Jahresdurchschnittstemperatur in der Stadt beträgt 26,1 °C.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Roger Kolo (* 1943), Mediziner und ehemaliger Premierminister von Madagaskar

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Menabe
Ort in Afrika